André II (1798 - 1842) foi o manicongo (rei) do Reino do Congo entre 1825 e 1842.

Referências 
André pertencia a Casa de Quinzala da facção norte, os Quitumba Amvemba. Passou a reivindicar o trono em 1825, em oposição a Garcia V. Com a morte deste em 1830, André II passa a ser reconhecido como único e legitimo rei. Foi destronado em 1842 por Henrique Fu Kia Ngo (Traje de leopardo) da facção Quivuzi, formada por membro da Casa de Água Rosada e os Quinzala ao sul de Mabinda.  

A linhagem de André II, no entanto, conseguiu persistir no poder apenas na cidade Mabanza Amputo, a poucas distâncias de São Salvador. As reclamações ao trono foram assumidas por Garcia Mbwaka Matu (Garcia VI), estabelecido em torno de Macuta e utilizando o título de "Rei de Ambriz" até sua morte em 1880.

Referências 
Manicongos do Reino do Congo